Lukavac puede referirse a:

 Lukavac, municipio de Bosnia y Herzegovina;
 Lukavac, localidad de Serbia;
 Lukavac, localidad en el distrito de Brčko, Bosnia y Herzegovina; o
 Lukavac, localidad en el municipio de Trnovo, Bosnia y Herzegovina.
 Lukavac, localidad de Croacia en el ejido de la ciudad de Slatina.